USS Amphion puede referirse a uno de los dos siguientes buques que sirvió en la Armada de los Estados Unidos:

 , botado en 1899 como el buque de pasajeros alemán Köln y que sirvió como transporte durante al Primera Guerra Mundial, fue vendido para desguace en 1924.

 , fue dado de alta en 1946 y de baja en 1971 momento en el que fue transferido a Irán, que lo rebautizó Chah Bahar.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos